Pani Pająkowa i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny (ang. Miss Spider’s Sunny Patch Friends, 2004-2008) – amerykańsko–brytyjsko–kanadyjski serial animowany, który powstał w oparciu o książki amerykańskiego pisarza Davida Kirka.

Wersja polska 
Wersja polska: TVP Agencja Filmowa
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dialogi: Joanna Kuryłko
Tłumaczenie: Piotr Mielańczuk
Dźwięk: Jakub Milencki, Wiesław Jurgała
Montaż: Danuta Rajewska, Wiesław Jurgała
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Monika Wojtysiak
Teksty piosenek: Wiesława Sujkowska
Wystąpili:
 Magdalena Wójcik
 Brygida Turowska
 Katarzyna Łaska – Bączek
 Agnieszka Fajlhauer
 Agnieszka Kunikowska
 Aleksandra Bieńkowska
 Katarzyna Tatarak
 Joanna Jędryka
 Jarosław Boberek
 Stefan Knothe
 Józef Mika
 Mieczysław Morański
 Izabela Dąbrowska
 Tomasz Błasiak
 Wojciech Paszkowski – Mrówka
 Tomasz Marzecki
i inni

Fabuła 
W Słonecznej Dolinie mieszkają przeróżne owady: pełzające i fruwające, duże i małe, drapieżne i roślinożerne. W samym środku Doliny stoi wielkie drzewo, w nim jest dziupla, a w dziupli mieszka rodzina pająków. Najważniejsza z niej jest Flora, miła, śliczna pajęczyca, przyjazna dla wszystkich. Jej ośmioro dzieci: Smok, Błyskotka, Skoczek, Wiercik, Plujek, Bączek, Pusia i Śnieżyczka uwielbiają psocić i organizować wypady po Dolinie, z czego najczęściej wynikają małe lub duże kłopoty.

Postacie 
 Pani Pająkowa (Flora) – główna bohaterka serii. Mieszka wraz z rodziną w wydrążonym pniu drzewa.
 Karol – mąż Flory, nosi okulary i gra na gitarze. Jako czapkę nosi kapelusz żołędzia. 
 Smok – fioletowa ważka, przybrane dziecko Flory. Jest złośliwa i przemądrzała, lecz również pokorna. Niektóre jej czyny uratowały życie wielu owadom. Nienawidzi, gdy ktoś mówi o miłości. Uwielbia grać w nogę, kosza i siatkówkę, chociaż jako ważka, kiepsko biega i często się wywraca.
 Plujek – synek Flory, kiedy był mały, na wszystkich pluł, stąd jego imię (Przy jego wylęgu Flora powiedziała: Och, ty mały plujku!). Surfuje na pajęczynie. Ma ukrytą tożsamość - jest Kapitanem Słoneczna Dolina.
 Błyskotka – chrząszcz, przybrana córka Flory. Lubi: Smoka, jagody. Nie lubi: Pająkusa, muchołówki.
 Pusia i Śnieżyczka – córki Flory, bliźniaczki. Żeby móc je odróżnić, zakładają innego koloru wstążki.
 Skoczek – pluskwiak, przybrany syn Flory. Czasem wariuje i skacze wokoło. Ciągle powtarza Ojej, ojej! Uwielbia jeść.
 Wiercik – jeden z synów Flory, gra na dudach i skrzypcach. Bardzo przypomina Karola.
 Bączek – syn Flory, często pada ofiarą żartów Smoka.

Bohaterowie epizodyczni 
 Rocky & Roxie – ważki, Asy Przestworzy. Smok jest ich fanem i chce być taki jak oni.
 Pająkus – wielki biały pająk. Udaje złośliwego i nudnego, lecz w rzeczywistości jest miły i zabawny, ale zrzędliwy.
 Pająkella – żona Pająkusa, bez przerwy wszystkich przytula. Niedawno doczekała się dzieci.
 Pipi – mała muszka owocówka. Pojawia się w odcinku Nowa przyjaciółka. Z początku nikt nie wierzył w jej istnienie.
 Odorek – mieszka blisko Flory, niezbyt ładnie pachnie. Jest detektywem.
 Bronia – biedronka, przyjaciółka Skoczka. Kilka razy się całowali.
 Skracz, Sledge i Sku – świerszcze tworzące rockowy zespół muzyczny, pojawiły się w odcinku Nocne świerszczowanie. Pająkus bardzo ich nie lubi.
 Feliks – żaba, mieszka nad sadzawką. Jedyna żaba przyjazna dla owadów.
 Kasia – pasikonik, otworzyła szkołę tańca.
 Babcia Ela – przyszywana mama Flory, chrząszcz.
 Wujek Gucio – prawdziwy syn Eli, lubi bawić się w chowanego.
 Skorupek – młody ślimak, przyjaciel Bączka i Plujka. 
 Magnus McŻuk – nauczyciel gry na dudach, pojawia się w odcinku Mali artyści.
 Pan Modliszka – uczy małe owady w szkole i pokazuje im trujące rośliny.
 Ted i Ned – dwie czerwone mrówki-psotnice. Gdy dołącza do nich Smok, potrafią naprawdę stwarzać zagrożenie.
 Beatka – królowa pszczół, mieszkająca w Ulu. Lubi obdarowywać przyjaciół miodem.
 Flint – świetlik, przyjaciel Flory. Często psuje mu się lampka.
 Basia – dziewczyna Flinta, pojawiła się w odcinku Język owadów.
 Ula – skorek, sąsiadka Flory. Uwielbia wydawać przyjęcia.

Negatywni 
 Wąż – ponury, jadowity stwór, mieszkajacy w Wężowym Lesie. Poluje na mieszkańców Słonecznej Doliny.
 Kura – mieszka na pobliskiej farmie, poluje na owady.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji Teletoon
Seriale telewizyjne 9 Story Entertainment